Ulla eller Ullà kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Ulla,

Belarus 

 Ula (vattendrag i Vitryssland), Vitsebsks voblast,

Norge 

 Ulladalselvi, vattendrag, Rogaland fylke,

Spanien 

 Ullà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Ullà (ort), ort i Ullà (kommun)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar